est une expression anglo-saxone signifiant « plus étrange que la fiction ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain d'Eric Bross sorti en 2000 ;
 , titre original de L'Incroyable Destin de Harold Crick, film américain de Marc Forster sorti en 2006.

Musique

Chanson 

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , compilation de différents artistes sorti en 1987 ;
 , album sorti le , bande son du film L'Incroyable Destin de Harold Crick ;

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .